ISO 3166-2:AS — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Американскому Самоа. Стандарт охватывает острова Американского Самоа. Геокод состоит из кода: Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Американского Самоа — AS. Так же Американскому Самоа присвоен геокод второго уровня — US-AS как неинкорпорированной неорганизованной территории США. Геокоды Американского Самоа являются подмножеством кода домена верхнего уровня — AS, присвоенного Американскому Самоа в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Американского Самоа

Геокоды пограничных Американскому Самоа государств 
 Токелау — ISO 3166-2:TK (на севере (морская граница)),
 Острова Кука — ISO 3166-2:CK (на юго-востоке (морская граница)),
 Ниуэ — ISO 3166-2:NU (на юге (морская граница)),
 Тонга — ISO 3166-2:TO (на юго-западе (морская граница)).
 Фиджи — ISO 3166-2:FJ (на юго-западе (морская граница)).
 Тувалу — ISO 3166-2:TV (на северо-западе (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление США

Ссылки 
 Геокоды Американского Самоа 

2:AS